Futaleufú (von mapudungún fütra „großer“ und ḻewfu/lhewfu „Fluss“) ist eine chilenische Gemeinde in der Región de los Lagos.

Beschreibung 
Der namensgebende Fluss Río Futaleufú fließt durch das Gemeindegebiet. Er gehört zu den attraktivsten Kajak- und Raftingflüssen in Patagonien. Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten sind Vieh- und Forstwirtschaft, sowie Tourismus. Zu den touristischen Attraktionen gehört der Río Futaleufú und die Seen Espolón, Loncanao, Noroeste, Las Rosas. Die Gemeinde gliedert sich in sieben Sektoren: urban Futaleufú und sechs ländliche: El Azul, Espolón, Lonconao, Noroeste, Río Chico, y Las Escalas.

Klima 
In Futaleufú herrscht ein gemäßigtes ozeanisches Klima (nach Köppen-Geiger Cfb). Die Winter sind kühl und feucht, die Sommer sind trockner und milder. Die Hauptsaison für den Tourismus ist der Sommer (Dezember–Februar). Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 9,5 °C. Über das Jahr verteilt fallen im Durchschnitt 2014 mm Niederschlag.

Einzelnachweise 

Ort in Chile
Región de los Lagos